

Sciences humaines et sociales 
 L'américanisme désigne l'ensemble des disciplines qui ont pour objet l'étude des langues et civilisations américaines. Il ne doit pas être confondu avec les études américaines, lesquelles concernent uniquement les États-Unis. 

 Un américanisme est, au sens restreint, un spécialiste des peuples amérindiens ou des langues amérindiennes.

 Le Congrès international des américanistes est une société savante qui réunit les ethnologues, linguistes, géographes, historiens, archéologues et sociologues du monde entier sur le thème de l'Amérique.

Linguistique  
 Un américanisme peut être :
 en anglais, un idiotisme utilisé par des locuteurs de l'anglais américain ;
 .

Sociologie 
 L'américanisme est une tendance à l'engouement pour les États-Unis d'Amérique et tout ce qui est américain, ou l'adoption des idées et manières américaines. C'est l'opposé de l'antiaméricanisme.

Religion 
 L'américanisme est un mouvement religieux catholique du début du .

Référence